El Imperio Aericano (convencionalmente abreviado como Aerica y llamado oficialmente Aerican Empire) es una micronación fundada en mayo de 1987, no tiene un territorio soberano propio y nunca fue reconocido por ningún otro estado soberano. El nombre viene a ser un derivado de "Imperio estadounidense". En el año 2000 The New York Times describió su sitio web como "una de las más imaginativas" micronaciones.

Sus miembros reclaman la soberanía sobre un vasto territorio despoblado, que incluye un kilómetro cuadrado de tierra en Australia, el área del tamaño de una casa en Montreal, Quebec, Canadá (que contiene la "Embajada de todo lo demás"), otras áreas de la Tierra, una colonia en Marte, el hemisferio norte de Plutón y un planeta imaginario.

Su bandera es similar a la bandera de Canadá, con una gran cara sonriente amarilla en lugar de la hoja de arce roja en el cuadrado blanco (aunque los rectángulos rojos en los lados tienen diferentes longitudes laterales).

El lema nacional del Imperio de Aerica es "El mundo es ridículo; mantengámoslo de esa manera" (en inglés "The world is ridiculous; let’s keep it that way").

Véase también 
 Anexo:Micronaciones

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
Aerican Empire

Aerica